Мурава может означать:
 Мурава — сочная зеленая, густо растущая молодая трава
 Мурава — полива, глазурь, стекловатая оболочка на гончарной посуде, на изразцах
 Мурава — река в Самарской области
 Мурава — агрогородок в Белоруссии
 Мурава — художественная группа 1904—1918 годов
 Трава-мурава — горец птичий.

См. также 
 Перовская мурава
 Старая Мурава

Примечания